Proposta indecente (Indecent Proposal) – romanzo di Jack Engelhard del 1988
Proposta indecente (Indecent Proposal) – film del 1993 diretto da Adrian Lyne
Indecent Proposal – album di Timbaland & Magoo del 2001